Дже́ссика Ле́ччия (; 8 января 1976, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская актриса.

Биография 
Джессика Леччия родилась 8 января 1976 года в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США). Окончила Университет Блумсбурга в Пенсильвании со степенью бакалавра.

Джессика дебютировала в кино в 2001 году, сыграв роль регистраторши в фильме «Снайпс». В 2007—2009 года Леччия играла ролью Наталии в телесериале «Направляющий свет». Всего она сыграла в 16-ти фильмах и телесериалах.

С 3 мая 2008 года Джессика замужем за Брайном Мэллойем. У супругов есть дочь — Айви Лола Мэллой (род.10.06.2009).

Примечания

Ссылки